Рударе може бити:

 Рударе (Куршумлија), насеље у општини Куршумлија, Република Србија
 Рударе (Лесковац), насеље града Лесковца, Република Србија

Или 

 Велико Рударе, насеље у општини Звечан, КиМ, Република Србија
 Мало Рударе, насеље у општини Звечан, КиМ, Република Србија
 Шопско Рударе, насеље у општини Кратово, Северна Македонија